Andre Begemann e Martin Emmrich venceram a primeira edição do evento, derrotando Treat Conrad Huey e Dominic Inglot na final por 7–5, 6–2.

Cabeças de chave

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Semifinais)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (Primeira rodada)

<li>  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (Final)
<li>  Frederik Nielsen /  André Sá (Semifinais)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D